Сијете де Енеро има више значења:

 Сијете де Енеро (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сијете де Енеро, Хоел Канту (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику